Осада Новгорода:

 Осада Новгорода (1170) — неудачная осада Новгорода суздальским князем Андреем Боголюбским
 Осада Новгорода (1478) — осада Иваном III окончилась победой для Москвы, после этого Новгород окончательно вошёл в состав Великого княжества Московского .
 Осада Новгорода (1611) — осада и взятие Новгорода шведским полководцем Якобом Делагарди

См. также 
 Осада Нижнего Новгорода
 Осада Новгорода-Северского